Radio Décibels était une station de radio associative locale française diffusée dans l'agglomération de Besançon sur la bande FM avec la fréquence 92.0 MHz.

Historique 
La radio a été fondée dans les années 1980 par Jean François Chignard ; elle était située rue de Cologne dans l'appartement familial avec un petit émetteur de fabrication maison, dans le quartier de Planoise. Son épouse Isabelle (un rayon de soleil sur Radio Decibels Isabelle) et une poignée d'amis animaient les différentes émissions. La radio prenant de l'importance, décision fut prise de consacrer tout l'appartement à la radio.

Après avoir longtemps diffusé des chansons populaires, son format a évolué dans les années 2000 pour faire place aux musiques électroniques (dance, house, techno). En novembre 2007, la radio bisontine dépose une plainte auprès du CSA pour le piratage de sa fréquence. Il semble que l'autorité n'ait pas donné suite à cette requête.

Elle perd sa fréquence avec la mise en place du Plan FM 2006 et disparaît définitivement sans faire de bruit lors de la nuit bleue radiophonique du  pour céder sa place à Radio FG.

Logos

Voir aussi 
 France Bleu Besançon
 Radio Sud
 Planoise

Station de radio disparue en France
Média à Besançon
Planoise
Station de radio associative
Station de radio diffusant de la chanson
Station de radio de musique dance
Station de radio de musique house
Station de radio diffusant de la techno
Station de radio disparue en 2008